Rampur może dotyczyć: 
 Rampur – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Rampur – miasto we wschodnich Indiach, w stanie Jharkhand
 Rampur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Rampur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu  w strefie Rapti w dystrykcie Dang Deokhuri
 Rampur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Palpa
 Rampur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Dźanakpur w dystrykcie Ramechhap
 Rampur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej

Zobacz też 
 Kalimati Rampur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Rapti w dystrykcie Salyan
 Raja Ka Rampur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Rampur Baghelan – miasto w środkowych Indiach, w stanie Madhya Pradesh
 Rampur Bhawanipur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Rampur Bilaspur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Mahakali w dystrykcie Kanchanpur
 Rampur Birta – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Siraha
 Rampur Karkhana – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Rampur Khadauna – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Nawalparasi
 Rampur Khap – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Rautahat
 Rampur Maniharan – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Rampur Naikin – miasto w środkowych Indiach, w stanie Madhya Pradesh
 Rampur Tokani – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Bara